Нокомис има више значења:
 Нокомис (Флорида)
 Нокомис (Илиноис)